Beachmont ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beachmont (Massachusetts)
 Beachmont (Michigan)

Siehe auch:
 Beechmont